Rosa 'William Morris' — сорт Современных садовых роз () класса Шрабы ().

Сорт назван в честь английского поэта, художника, издателя и социалиста Уильяма Морриса (1834—1896 гг.) к столетию Университета Восточного Лондона.

С 2017 года данный сорт более не производится питомником Дэвида Остина.

Биологическое описание 
Куст быстрорастущий, хорошо ветвящийся, ветви изящно поникают в стороны (часто требуют подвязывания). Лучше выглядит на заднем плане миксбордера или на невысоком обелиске.  

Высота куста около 120—150 см, ширина около 90 см.

Листья матовые, серо-зеленые.

Цветки абрикосово-розового цвета, 8—10 см в диаметре, махровые, чашевидные. Лепестков около 41.

Аромат сильный, чайных роз с фруктовыми нотами.

Повтор цветения хорошо выражен.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 9b.

Болезни и вредители 
Сорт восприимчив к ржавчине.

Примечания

Ссылки 

 Rosa 'William Morris' на сайте HelpMeFind.com — фотографии
 Rosa 'William Morris' на сайте flickr.com — фотографии

William Morris